Diffusor steht für:

 Diffusor (Akustik), Element zum Zerstreuen von Schall
 Diffusor (Fotografie), Aufsatz zur Streuung des Blitzlichts
 Diffusor (Motorsport), Bauteil bei Rennwagen
 Diffusor (Optik), Element zum Zerstreuen von Licht
 Diffusor (Strömungsmechanik), Bauteil, Umkehrung einer Düse

Siehe auch:
 Diffusion (Begriffsklärung)